Дюнс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Фельдкирх.  . Официальный код  —  80402.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Лудвиг Мер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Форарльберга